Морские озёра — общее название двух озёр в Якутии:
 Большое Морское озеро
 Малое Морское озеро